

Persone 
 Mirta Arlt (1923) – scrittrice e traduttrice argentina
 Roberto Arlt (1900-1942) – scrittore e drammaturgo argentino
 Tobias Arlt (1987) – slittinista tedesco
 Willy Arlt (1919-1947) – calciatore tedesco

Altro 
 13830 ARLT – asteroide della fascia principale